Warcz – wieś w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie
 Warcz – osada w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie
 warcz – gatunek ssaka z rodziny mangustowatych